BCW peut désigner :
 , une fédération de catch professionnelle indépendante basée à Windsor, au Canada ;
 , un ancien nom de l''.
Burson Cohn & Wolfe (BCW), une agence de communication ;bcw''' peut désigner :
 bana, une langue tchadique parlée dans l'Extrême-Nord du Cameroun.